Richwoods Township, du comté de Peoria dans l'Illinois.
 Richwoods Township du comté de Miller dans le Missouri.
 Richwoods Township dans le comté de Washington dans le Missouri.

Homonymie de townships